Численность населения области по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Численность населения 

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Демография

Национальный состав

Населённые пункты

Города 
 Курган
 Шадринск
 Далматово
 Катайск
 Куртамыш
 Макушино
 Петухово
 Шумиха
 Щучье

Посёлки городского типа 
 Варгаши
 Каргаполье
 Красный Октябрь
 Лебяжье
 Мишкино
 Юргамыш

Населённые пункты с численностью населения более 5 тысяч человек

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

См. также 
 Башкиры Курганской области

Примечания 

Курганская область